Kriisa ist ein estnischer Familienname

Namensträger sind
 Hardo Kriisa (* 1940), estnischer Orgelbauer
 Harry Kriisa (1911–1976), estnischstämmiger Orgelbauer in den USA, siehe Kriisa (Orgelbauer)
 Jaan Kriisa (1882–1942), estnischer Minister und Rechtsanwalt
 Tannil Kriisa (1866–1940), estnischer Orgelbauer, Begründer der Firma Kriisa orelihiset, siehe Kriisa (Orgelbauer)